Y, y ist der 25. Buchstabe des lateinischen Alphabets, siehe Y. Darüber hinaus hat das Zeichen folgende Bedeutungen:

Sprache:
 Ypsilon, der 20. Buchstabe des griechischen Alphabets
 das IPA-Zeichen für den gerundeten geschlossenen Vorderzungenvokal

Geographie:
 Y (Somme), eine Ortschaft in Frankreich
 Y (Alaska), eine Ortschaft in Alaska
 La Y, die nördliche Endhaltestelle des Oberleitungsbus Quito in Ecuador
 Australien nach dem ICAO-Code

Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Bulgarien: Oblast Jambol
 Deutschland: Bundeswehr
 Großbritannien: Yorkshire
 Malta: Taxis/Busse/Kleinbusse/Reisebusse (letzter Buchstabe)
 Philippinen: Region 3 (Central Luzon)
 Ungarn: langsames Fahrzeug

Wissenschaft und Technik:
 Yotta (Y), die SI-Vorsilbe für 1024 (Quadrillion)
 Yokto (y), die SI-Vorsilbe für 10−24 (Quadrillionstel)
 die zweite Unbekannte in einer mathematischen Gleichung
 die vertikale Koordinate in Funktionen, siehe Ordinate
 unabhängige Variable
 Kugelflächenfunktion (Ylm)
 die Farbe Gelb (englisch: yellow) im drucktechnischen CMYK-Farbmodell

Biologie und Chemie:
 Y-Chromosom
 Yttrium, ein chemisches Element
 Tyrosin, eine Aminosäure

Elektrotechnik:
 Admittanz

Physik:
 Hyperladung
 Y-Boson
 Υ-Meson

Literatur:
 Y: The Last Man, einen amerikanischen Comic
 Y (Zeitschrift), das Magazin der Bundeswehr
 Ypsilon: eine feministische Zeitschrift, die in der Wendezeit in der DDR erschien

Andere Verwendungen:
 eines der Pseudonyme A. R. Pencks (* 1939–2017), eines deutschen Malers, Grafikers sowie Bildhauers
 das englische Fragewort why („warum“), siehe Liste von Abkürzungen (Netzjargon)#Y
 Generation Y, als Bezeichnung für die im Zeitraum von etwa 1980 bis 1999 Geborenen.
 Kürzel für Economy Class Beförderungsklasse auf Flugreisen

Siehe auch:
 Baskisches Y
 Yen (¥), ein dem ‚Y‘ ähnliches japanisches Währungszeichen
 Ypsilon (Begriffsklärung)

Abkürzung